Hans Werdmüller ist der Name folgender Personen:

* Hans Werdmüller (1620-1623), bekannt als Inspiration zum Meretlein in "Der grüne Heinrich" von Gottfried Keller
 Hans Caspar Werdmüller (1663–1744), Schweizer Offizier und Bauingenieur
 Hans Felix Werdmüller (1658–1725), Schweizer Offizier und Politiker
 Hans Georg Werdmüller (1616–1678), Schweizer Militäringenieur
 Hans Rudolf Werdmüller (1614–1677), Schweizer Offizier